Imagina ist der Name folgender Personen:

 Imagina von Isenburg-Limburg (* um 1255, † 1318), als Frau von König Adolf von Nassau römisch-deutsche Königin 

Imagina steht für:
 IMAGINA, ehemaliges Festival für Computergrafik des französischen Institut national de l’audiovisuel

Siehe auch:
 Imagina 90, weltweit erster in Serie gefertigter Videogroßbildprojektor mit Flüssigkristallbildschirm, der sich auch für den Dauerbetrieb eignete